Saadat Ali Khan I (regeerde 1722-1739), nawab van Avadh, een voormalige vorstenstaat in het noorden van India;
Saadat Ali Khan II (regeerde 1798-1814), nawab van Avadh.